Ars puede referirse a:

Personas 
 El cura de Ars, san Juan María Vianney, quien tuvo su parroquia en Ars-sur-Formans.

Localidades 

 Ars, comuna francesa situada en Charente.
 Ars, comuna francesa situada en Creuse.
 Ars-sur-Formans, comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ain. 
 Ars, entidad municipal descentralizada del municipio catalán Valles del Valira.

Fábricas y asociaciones 
American Rocket Society, asociación estadounidense.
ARS, cadena de restaurantes del grupo Áreas.
Astillero Río Santiago, fábrica de la industria naval argentina.
Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards (Ann Richards School), una escuela pública para niñas en Austin, Texas

Código 
El código ISO del Peso, la unidad monetaria argentina.